Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2011 były 39. sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2011 został, po raz ósmy z rzędu, francuski kierowca Sébastien Loeb, startujący samochodem Citroën DS3 WRC, wyprzedzając Fina Mikko Hirvonena i Francuza Sébastiena Ogiera. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził dwa zespoły Forda: Ford Abu Dhabi World Rally Team i M-Sport Stobart Ford Rally Team.

Zmiany 
Od tego sezonu samochody kategorii WRC były napędzane silnikami o pojemności 1600 cm³ z turbosprężarką (wcześniej było to 2000 cm³ z turbodoładowaniem).

W związku ze zmianami przepisów, do rywalizacji zostały przygotowane nowe modele samochodów. Zespoły Citroëna wystawiły model Citroën DS3 WRC, a zespoły Forda model Ford Fiesta RS WRC. W kilku rajdach pojawiła się też nowa marka – Mini, z modelem Mini John Cooper Works WRC przygotowanym przez firmę Prodrive, przygotowując się do pełnego programu startów od 2012 roku.

Dotychczasowy dostawca opon, firma Pirelli, przeniosła się do Formuły 1. W związku z tym od tego sezonu wybrano nowych oficjalnych dostawców, którymi zostali Michelin i DMACK.

Każdy rajd podczas ostatniego dnia zmagań miał wyznaczony jeden odcinek specjalny, tzw. „power stage”, który był transmitowany na żywo w telewizji, a najlepsze trzy załogi na tym odcinku otrzymały dodatkowe punkty (3-2-1) do klasyfikacji generalnej.

Kalendarz 
W sezonie 2011 kalendarz mistrzostw świata składał się z trzynastu rajdów (tyle samo co rok wcześniej). Nowe rundy, które się pojawiły to rajdy: Włoch, Argentyny, Grecji i Australii a wypadły rajdy: Turcji, Nowej Zelandii, Bułgarii i Japonii.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 
Do klasyfikacji mistrza świata kierowców i pilotów w sezonie 2011 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja generalna pilotów

Klasyfikacja generalna konstruktorów 
Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2011 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem.

* Zespół ICE 1 Racing został usunięty z klasyfikacji.

Klasyfikacja SWRC 

* Frigyes Turán został usunięty z klasyfikacji.

Klasyfikacja PWRC 

* Jurij Protasow i Jukka Ketomäki zostali usunięci z klasyfikacji.

Klasyfikacja WRC Academy 

Uwaga: 1 Liczba w indeksie górnym odnosi się do liczby wygranych odcinków specjalnych i liczby przyznanych za to dodatkowych punktów

† odjęto 25 punktów

Przypisy 

2011 w sportach motorowych